Zbójcy – dramat Friedricha Schillera, wydany w 1781 r.
 Zbójcy – opera Giuseppe Verdiego, napisana w 1848 r.

ar:اللصوص
eo:La Rabistoj